Альдо Антоніо Бобаділья Авалос — парагвайський футболіст
 Енріке Авалос — парагвайський футболіст
 Марсіаль Авалос — парагвайський футболіст
 Родольфо Норберто Паес Авалос — аргентинський рок-музикант